Juan Costa puede referirse a:

 Juan Costa (s. XVI), cronista mayor del Reino de Aragón (durante 1592-1597);
 Juan Costa Climent (1965-), político español - Ministro de Ciencia y Tecnología de España (durante 2003-04);
 Juan Carlos Da Costa (1944-), político y escritor paraguayo.
 Juan Costa Casals: Compositor español.